

Patronyme 

 Gaston Salvayre (1847-1916), compositeur et critique musical français ;
 Henri Salvayre (1931-2022), professeur français en hydrogéologie ;
 Lydie Salvayre (1948-), écrivain français d’origine espagnole.

Voir aussi 
 Menhir de Saint-Salvayre, mégalithe français situé à Alet-les-Bains